Arina – Irena
 Arina – właśc. Arina Borunova (ur. 1969), litewska wokalistka